

Другое 
 Чу — междометие в русском языке.
 Чу! — прозвище поэта Г. И Гагарина в обществе «Арзамас».

География 
 Чу — река в Киргизии и Казахстане (на территории Казахстана переименована в Шу).
 Чу — бывшее название города в Казахстане (с 1993 — Шу).
 Чу — царство в древнем Китае (722—221 гг. до н. э.).
 Чу — династия в древнем Китае в смутное время (209—202 гг. до н. э.).
 Хуань Чу — короткоживущее государственное образование, существовавшее на территории Китая в начале V века.
 Чу — провинция в древней Корее.
 Чу-Илийские горы

Аббревиатура 
 ЧУ — частотное уплотнение
 ЧУ — чемпион Украины — титул у породистых собак
 ЧУ — читающее устройство

См. также 
 Чу (фамилия)
 Чуй (значения)
 Шу